Leon Ferszt (1890–1957) – polski działacz komunistyczny pochodzenia żydowskiego, członek Zarządu Głównego SDKPiL od 1916, działacz KPP.
 Mieczysław Ferszt (1919–1943) – polski działacz komunistyczny pochodzenia żydowskiego, działacz PPS i PPR, bojownik Barykady Wolności, ZWW i GL PPR.
 Zbigniew Ferszt (1960–2015) – polski siatkarz, reprezentant Polski.